Nils Brunsson kan syfta på:

* Nils Brunsson (1887–1974), svensk militär (överste)
 Nils Brunsson (född 1946), svensk företagsekonom (organisationsforskare)